Herenni Gal, actor romà
 Herenni Gal, llegat imperial